The Glass Menagerie (peça), de Tennessee Williams
 The Glass Menagerie (1950), com Jane Wyman e Kirk Douglas
 The Glass Menagerie (1966), telefilme com Shirley Booth e Hal Holbrook
 The Glass Menagerie (1973), com Katharine Hepburn e Sam Waterston
 The Glass Menagerie (1987), com Joanne Woodward e John Malkovich